La Salud puede referirse a:

 La Salud, segunda población en magnitud del municipio de Quivicán, en la Provincia de La Habana, Cuba. 
 La Salud, un barrio de Barcelona, España.
 La Salud, un barrio también de Badalona (Barcelona), España.
 La Salud, una estación de metro de la L10 de Barcelona, situada en el citado barrio de La Salud de Badalona (Barcelona), España.
 La Salud, un barrio de Santa Cruz de Tenerife, España.